Stairway to Heaven (Led Zeppelin), een single uit 1971 van de Britse rockband Led Zeppelin
 Stairway to Heaven (Neil Sedaka), een single uit 1960 van de Amerikaanse zanger Neil Sedaka
 Stairway to Heaven (Pure Soul), een single uit 1996 van de Amerikaanse meidengroep Pure Soul
 Stairway to Heaven (café), een uitgaansgelegenheid in Utrecht
 Haiku Stairs, een steil pad op het eiland Oahu in de Amerikaanse staat Hawaï